Kinutani ist der Familienname folgender Personen:

 Kōji Kinutani (* 1943), japanischer Maler
 Yū Kinutani (* 1962), japanischer Mangaka